Браун, Отто (1872—1955) — политик Веймарской республики.
 Браун, Отто (1900—1974) — немецкий революционер-коммунист, писатель.